Hikmet ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname arabischer Herkunft sowie ein Familienname, der 1910/1911 auch der Name einer osmanischen Zeitschrift war.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Ahmed Hikmet Müftüoğlu (1870–1927), türkischer Dichter und Schriftsteller

Vorname 

 Hikmet Temel Akarsu (* 1960), türkischer Schriftsteller
 Hikmet Balioğlu (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Hikmet Çetin (* 1937), türkischer Politiker
 Hikmet Çiftçi (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Hikmet Fidan (1955?–2005), türkisch-kurdischer Intellektueller und Politiker
 Hikmet Karaman (* 1960), türkischer Fußballtrainer
 Hikmet Köksal (1932–2020), türkischer General
 Hikmet Sami Türk (* 1935), türkischer Rechtswissenschaftler und ehemaliger Justizminister (DSP)

Familienname 
 Ahmed Hikmet (Fußballspieler) (* 1984), bulgarischer Fußballspieler türkischer Abstammung
 Birol Hikmet (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Nâzım Hikmet Ran (1902–1963), türkischer Dichter und Dramatiker

Medien 
 Hikmet (Zeitschrift)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname